Натуральне число 934
 934 рік до нашої ери
 934 рік нашої ери